Etchepare est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Etxekapare et qui signifie « maison principale, maison noble ».

Patronyme 

 Bernard d'Etchepare (1470/80-1545), prêtre catholique français et écrivain ;
Jean Etchepare Bidegorri (1877-1935), écrivain et médecin français ;
Jean Etchepare (1890-?), sportif français ;
 Pierre Etchepare (1891-1943), acteur français ;
 Rolando Etchepare (1929-2004), joueur chilien de basket-ball ;
Jean Etxeparre Landerretxe (1937-1961), écrivain français de langue basque.

Nom composé 
 Louis d'Iriart d'Etchepare (1859-1945), homme politique français.

Notes et références